Копылово — посёлок в Нюксенском районе Вологодской области.

Входит в состав Востровского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Востровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Нюксеницы — 87 км, до центра муниципального образования Вострого — 18 км. Ближайшие населённые пункты — Борщовик, Стрелка, Пустынь.

По переписи 2002 года население — 277 человек (140 мужчин, 137 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 Копылово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Нюксенского района